Eupithecia callunae är en fjärilsart som beskrevs av Adolph Speyer 1867. Eupithecia callunae ingår i släktet Eupithecia och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
callunae